

Жінки 
 Кружкова Зоя Іллівна (* 1947) — українська графік. Член НСХУ.

Чоловіки 
 Кружков Володимир Семенович (1905—1991) — член Центральної Ревізійної Комісії КПРС (1952—1956). Депутат ВР СРСР 3—4-го скликань. Доктор філософських наук, професор. Член-кореспондент Академії наук СРСР.
 Кружков Ілля Маркович (1909—1974) — український живописець і графік; заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Симеон (Кружков) (1929—1998) — архієрей Естонської апостольської православної церкви Константинопольського патріархату, єпископ Авідський, вікарій Талліннської митрополії.

російські прізвища